Der Segelwettkampf im Windsurfen der Frauen in der Bootsklasse RS:X bei den Olympischen Sommerspielen 2020 fand vom  25. bis 31. Juli 2021 statt. Austragungsort war der Yachthafen Enoshima. Olympiasiegerin wurde die Chinesin Lu Yunxiu.

Titelträger

Zeitplan

Ergebnisse 

Windsurfen RSX Frauen